9 de Julio puede referirse a las siguientes estaciones de la República Argentina:

En la ciudad de Buenos Aires:
9 de Julio, estación correspondiente a la Línea D de subterráneos;
9 de Julio, estación planeada correspondiente a la Línea H de subterráneos.

En la provincia de Buenos Aires:
9 de Julio, estación correspondiente al Ferrocarril Sarmiento, ubicada en la ciudad de Nueve de Julio;
9 de Julio Norte, estación correspondiente a la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la ciudad de Nueve de Julio;
9 de Julio Sud, estación correspondiente al Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, en la localidad de Villa General Fournier.

En la provincia de Corrientes:
9 de Julio, estación correspondiente al Ferrocarril Urquiza, del ramal Mantilla - Goya.